Bürglen puede referirse a:

Bürglen, comuna del cantón de Turgovia.
Bürglen, comuna del cantón de Uri.